ТАД — многозначная аббревиатура:
 ТАД — теория авиационных двигателей
 ТАД — термоаэрозольный детектор
 ТАД — «Трансавтодор»
 ТАД — «Тюменские авиадвигатели»
 ТАД — тяговый асинхронный двигатель
 ТАД — тяжёлый артиллерийский дивизион

См. также 
 ВТАД — военно-транспортная авиационная дивизия
 ПТАД — противотанковый артиллерийский дивизион
 TAD